Кайрат Оразбаевич Биекенов (род.24 мая 1972) — казахстанский прыгун с трамплина, участник зимней олимпиады 1994 года в Лиллехаммере, главный тренер сборной Казахстана по прыжкам с трамплина.

Биография 
На зимней олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере Кайрат был знаменосцем казахстанской команды.

Участвуя в прыжках с 90-метрового трамплина, показал 49-й результат (157,5 очков). А на 120-метровом трамплине был 58-м с результатом 35,2 очков.

Выиграл лицензию на участие в зимней олимпиаде 1998 года в Нагано, но на старт не вышел.

Тренерская карьера 
С 2001-2006,  2007 года — на тренерской работы. В 2009—2010 годах помогал старшему тренеру сборной Казахстана — Дионису Водневу. С 2010 года — главный тренер сборной Казахстана по прыжкам с трамплина. На зимних Азиатских играх 2011 года ведомая им сборная завоевала золотую, серебряную и две бронзовые медали.

На подиуме оказались :
 Николай Карпенко
 Алексей Королёв
 Евгений Лёвкин
 Радик Жапаров

Ссылки 
 Кайрат Биекенов на сайте fis-ski.com
 Олимпийская Летопись — XVII Зимние Олимпийские Игры, Лиллехаммер, Норвегия на сайте МОК РК
 Кайрат Биекенов  на сайте sports-reference

Прыгуны с трамплина Казахстана
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1994 года